Südkampfbahn steht für:

 Südkampfbahn (Planitz), Fußballplatz in Zwickau
 Sportforum Chemnitz von 1926 bis 1938
 Westsachsenstadion in Zwickau von 1942 bis 1949